327 км, 327-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Разъезд 327 км — разъезд, Приднепровская железная дорога. Код 462597.
 327 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Орловская область). Код 215462.
 327 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 583915.
 327 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 863878.
 327 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 772541.